Mecher (Clervaux), municipi luxemburguès del cantó de Clervaux.
 Mecher (Iran), municipi iranià de la província de Mazandaran.
 Mecher (Lac de la Haute-Sûre), poble luxemburguès del municipi de Lac de la Haute-Sûre.